Хорс () — древнерусское божество, обычно соотносимое с солнцем. Также существует точка зрения, что Xорс связан не с солнцем, а с месяцем.

Этимология имени 
Согласно наиболее распространённой версии, имя Хорса происходит из иранских языков — ср. , ,  «сияющее солнце»,  «солнце». По мнению Макса Фасмера, данная этимология «не лишена фонетических трудностей». Некоторые современные исследователи предлагают исконно-славянскую этимологию.

Б. А. Рыбаков связывает происхождение Хорса с древнескифским (сколотским) периодом, тогда как В. В. Седов ограничивает иранское (скифо-сарматское) влияние на антов периодом черняховской культуры (II—IV века).

По данным источников 
По сообщению Повести временных лет, год 980, князь Владимир I Святославич «постави кумиры на холму вне двора теремнаго: Перуна древяна… и Хърса, Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь», однако уже Синопсис Хорса в числе богов, чтимых Владимиром, не упоминает.

Хорс упоминается и в других памятниках, например, в «Хождении Богородицы по мукам» говорится, что люди «богы прозваша солнце и месяц, землю и воду… Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на богы обратиша». В «Слове об идолах» русский книжник XII века писал, что язычество отступило на «окраины», где продолжали молиться старым богам, но делали это тайно: «…и ныня по украинам их молятся проклятому богу их Перуну, Хорсу и Мокоши и вилам, но творят акы оттай».

Хорс упоминается в одной из редакций «Беседы трёх святителей». В одном из фрагментов этой беседы Василий Великий отвечает:

Есть два громовых ангела: эллинский старец Перун и Хорс-жидовин — вот два ангела молнии.

Упоминание здесь «Хорса-жидовина» (то есть еврея, иудея) дало повод для спекуляций на тему заимствования этого божества у хазарского гарнизона в Киеве, предположительно состоявшего из ираноязычной хорезмийской гвардии, поскольку правящая верхушка Хазарского каганата исповедовала иудаизм, эллинами же на Древней Руси называли язычников. По мнению Б. А. Успенского, поддержанному М. А. Васильевым, языческие религии разных народов не различались в глазах русских книжников, они полагали наличие единой языческой, неправославной культуры. Свою версию о «национальной принадлежности» божеств в этом отрывке выдвинул В. Й. Мансикка: «Быть может, в сознании автора этого вопросо-ответа Перун отождествлялся с Аполлоном, а Хорс — с ветхозаветным , который, действительно, в других списках заменяет Хорса».

Неясно то, является ли связь в данном отрывке Перуна и Хорса с функциями грома и молнии чисто случайной, или осмысленной переводчиком. М. А. Васильев полагает, что связь не случайна — связь Перуна с громом и молниями всем известна, а добавление Хорса, которого он считает богом солнца, может объясняться тем, что солнце в Древней Руси по некоторым данным считалось источником молний.

В «Слове о полку Игореве» говорится, что Всеслав Брячиславич «въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше». Первые издатели не поняли этого места, оставив «Хръсови» без перевода («по ночам как волк рыскал из Киева и до Тмуторокани»), затем В. А. Жуковский перевел его как Херсон, а Д. Н. Дубенский — как Хазария или Корсунь. П. Г. Бутков предположил, что «Хръсови» поставлено по ошибке переписчиков вместо «Днѣпрови», не допуская ещё, что речь идет о Хорсе, бывшем, по его мнению, «славянским Фебом». Наконец, в 1840 году анализ фонетических, этимологических характеристик слова «Хърсъ» в сочетании с сопоставлением аналогичных мотивов в фольклоре других народов привели П. И. Прейса к выводу о том, что во фразе «великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше» слово «Хорс» может «значить только: солнце. Прежде нежели оно успело подняться, прежде нежели петухи начали петь, Всеслав уже был в Тмутаракани». При этом, по мнению Прейса, в Слове «Хорс есть не просто солнце, но лицо мифологическое», и подобная идея «очень обыкновенна в понятиях народов арийских».

По мнению российского религиоведа А. А. Бескова, версия о солнечной природе Хорса держится, фактически, лишь на его иранской этимологии. Исследователь реконструирует обширный пласт древней восточнославянской мифологии, в котором сопряжены солярный, лунарный, близнечный культы, а также культы коня, волка, свадебная обрядность. С его точки зрения, Хорс и Дажьбог могли быть божественными близнецами, подобно древнеиндийским Ашвинам или древнегреческим Диоскурам, из которых один мог соотноситься с солнцем, а второй с луной.

Идолы и храмы 
Идол Хорса, установленный Владимиром Святославичем в Киеве, был деревянный. Как полагает Б. А. Рыбаков, идол находился в нише по правую руку от идола Перуна, рядом с Даждьбогом.

Немец Иоганн Давид Вундерер, путешествовавший по Руси в 1589—1590 годах, описал идола «Корса» близ Пскова:
Перед городом (Псковом) мы видели двух идолов, которые были издревле поставлены жрецами и которым они поклоняются. Именно, Услада, каменное изображение, которое держит в руке крест, и Корса, который стоит на змее, имея в одной руке меч, а в другой — огненный луч.

Считается, что в этом описании имена идолов вымышлены. Идентификация Хорса со вторым идолом-змееборцем весьма затруднительна, так как обычно в образе громовика-змееборца выступает Перун. Вместе с тем, возможно идентифицировать Хорса с другим идолом, имеющим в качестве атрибута крест. Историкам удалось обнаружить фрагмент идола с крестом. Он, действительно, каменный, а в правой руке божества, прижатой к груди, изображен крест, похожий на христианский. При возможном влиянии христианства, исследователи допускают, что символ креста имеет языческое объяснение — символ света. Такой псковский пантеон X века вполне согласуется с пантеоном Владимира, где первые места занимали Перун и Хорс.

Имя Хорса в топонимике 
С. И. Котков установил, что в гидронимии Новгород-Северской области XVII—XVIII веков существовали Хорсово болото и овраг Хорсов.

М. А. Васильев приводит следующие данные: «некоторые исследователи возводили к теониму Хърсъ ряд гидронимов Новгород-Северской области XVI—XVIII вв. (Хорсово болото, ровень Хорсов); топонимов Волыни Х-ХІІ ст.; название городка  в Болгарии, на правом берегу Дуная».

Как указывает А. А. Бесков, в Боровском районе Харьковской области недалеко от села Гороховатка существовала деревня Хорсивка, ныне скрытая водами Оскольского водохранилища. Что важно, среди жителей деревни были носители фамилии Хорс.

Хорс в современной культуре

Литература 

 В стихотворении Велимира Хлебникова «Жизнь» есть такие строки:
Он умер, подымая бивни,
Опять на небе виден Хорс.
Его живого знали ливни —
Теперь он глыба, он замёрз.

 В романе Юрия Никитина «Артания» главный герой ищет осколки меча бога Хорса.

Примечания

Литература 
 Хорс // Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 6. Т-Я и дополнения. М., 1984.
 Васильев М. А. Особенности формирования и развития восточнославянского язычества. Часть 4 // Международный исторический журнал «Махаон». 2000. № 10.

Ссылки 
 Хорс // Мифологический словарь
 Хорс // Ишутин А. А. Восточнославянские боги и их имена.
 Иранские боги в киевском пантеоне

Боги славян
Солярные боги
Пантеон Слова о полку Игореве
Боги по алфавиту